Sisters of Mercy (englisch für Barmherzige Schwestern) steht für:

 The Sisters of Mercy, britische Band
 Religious Order of the Sisters of Mercy, katholischer Frauenorden